Sõrve (plaats), een plaats in Estland, gemeente Harku
 Sõrve (schiereiland), een schiereiland in Estland